Ghaderi ist der Familienname folgender Personen:

 Iraj Ghaderi  (1935–2012), iranischer Regisseur, Schauspieler, Drehbuchautor und Produzent
 Schuaneh Ghaderi (1979 oder 1980–2005), kurdischer Student und Oppositioneller